Trimning (av trimma, i betydelsen justera och därigenom få att fungera effektivare, särskilt avseende maskiner och motorer) kan avse:

Motortrimning – förbättring av motorprestanda genom enkla modifikationer/inställningar
Rodertrim – procedur där trimroder används för att finjustera roderinställningarna i syfte att uppnå aerodynamisk balans och därmed minska påfrestningarna på styrreglagen
Trimning (hundvård) – pälsvård för hundrar